Бонвил може да се односи на:

 Бонвил (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Бонвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бонвил (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бонвил (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бонвил"